Distretto di Mariscal Castilla – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di Mariscal Castilla – distretto del Perù nella regione di Junín